

Personnalités

 Louis Lascoux, 13 novembre 1832, à Châteauponsac, Haute-Vienne, tailleur de pierres, lieutenant de la 4ème compagnie de marche du 150ème bureau des fédérés, condamné à la déportation en Nouvelle Calédonie, le 13 août 1873 pour avoir participé en 1871 au commandement du mouvement insurrectionnel de la commune de Paris. 
 Antoine Lascoux 1839-1906, magistrat français
 Jacqueline Costa-Lascoux sociologue, directrice de recherche du Centre national de recherche scientifique 
 Jean-Baptiste Lascoux, secrétaire général du ministère de la justice	
 Alain Lascoux 1944-2013, mathématicien français.
 Jean Lascoux, physicien français, récipiendaire en 1967 du prix Paul-Langevin, pour ses travaux en physique théorique.
Jean-Louis Lascoux 1957, auteur, fondateur de la médiation professionnelle, de l'ingénierie relationnelle et de la qualité relationnelle. Il a initié le paradigme de l'Entente et de l'Entente sociale comme parallèle à celui du Contrat Social. Il dirige l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation - EPMN et le centre de recherche CREISIR. Avec la formation qu'il a créée et le Certificat d'Aptitude à la Profession de Médiateur, il est à l'origine de la création de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Il est l'auteur d'ouvrages sur la médiation professionnelle : Pratique de la médiation professionnelle, édition ESF Sciences Humaines, Pratique de l'ingénierie relationnelle, édition ESF Sciences Humaines, Dictionnaire encyclopédique de la médiation, édition ESF Sciences Humaines, Guide de la médiation de la consommation, édition ESF Sciences Humaines. Et d'autres ouvrages chez Médiateurs Editeurs : Le code de la médiation, avec Agnès Tavel ; Et tu deviendras Médiateur et peut être philosophe.
David Lascoux, auteur du récit Les Portes du Maghreb et du roman Un été au Tibesti, voyageur et chef d'entreprise.

Château

Château de Lascoux

Lieux-dits et villages

Ariège (09)

 Lascoux est un hameau de la commune de Bonac-Irazein située dans la vallée du Biros, Ariège, Midi-Pyrénées, France

Charente (16)

 Lascoux est un lieu-dit sur la commune de Saint-Laurent-de-Céris, en Charente
 Lascoux est un village, sur la commune de Cellefrouin, en Charente
 Lascoux est un lieu-dit sur la commune d'Étagnac, en Charente

Creuse (23)

 Lascoux est un lieu-dit, dans la commune de Maison-Feyne 
 Lascoux est un hameau, ex village de Lacou (1750), situé dans la commune de Jouillat, Creuse, Limousin, France

Cours d'eau

Creuse (23)

 Lascoux est le nom de ruisseaux qui traversent des communes dans le département de la Creuse, Limousin, France :
Anzême 
Glénic 
Jouillat
Roches

Haute-Vienne (87)

 Lascoux est le nom d'un ruisseau situé sur la commune de Saint-Léger-la-Montagne, Haute-Vienne, Limousin, France
 Les piliers (ou Rochers) de Lascoux, situé sur les communes de Balledent, Châteauponsac et Ranco

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de toponyme